AEX steht für:
 AEX-Index
 Alexandria Airport (IATA-Code), Flughafen von Alexandria (Louisiana), Louisiana, USA
 Airway Express (ICAO-Code), US-amerikanische Fluggesellschaft

Aex steht für:
 Aex (lat., gr. Αιξ „Aix“), Nymphe, die von Zeus verführt den Sohn Aegipan („Aigipan“) gebar

aex steht für:
 Amerax (ISO-639-3-Code), Gefängnissprache (Code 2008 aufgehoben)

Abkürzung